Семпополь:

 Семпополь — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Бартошицкий повят.
 Семпополь — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бартошицкий повят, Варминско-Мазурское воеводство.